węże – podrząd gadów
 Węże – nagroda przyznawana najgorszym polskim filmom

 Węże – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Węże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski

Zobacz też 
 wąż